

Ludzie

Osoby o imieniu Aglaja 
 Aglaja Veteranyi – pisarka pochodzenia rumuńskiego

Postaci fikcyjne 
 Aglaja – postać fikcyjna z operetki Tajemnice gabinetowe Danielewskiego
 Aglaja „Laja” Heyden – postać fikcyjna z niemieckiej telenoweli Miłość puka do drzwi (grana przez Sandrę Schreiber)

Mitologia grecka 
 Aglaja (Aglaea, Aglaia) – w mitologii greckiej jedna z Charyt

Taksonomia 
 aglaja Aglaia – rodzaj roślin z rodziny meliowatych
 
 aglaja – epitet gatunkowy, np. Argynnis aglaja

Inne 
 Aglaja – planetoida o numerze katalogowym 47

Zobacz też 

 Aglaia – strona ujednoznaczniająca
 Agłaja – postać fikcyjna z powieści Chłopiec z Salskich Stepów Newerlego